

Animazione 
 Moby Dick 5 – anime prodotto nel 1980 da Tokyo Movie Shinsha
 Moby Dick e il segreto di Mu – serie televisiva a disegni animati prodotta da LuxAnimation

Cinema 
 Il mostro del mare (The Sea Beast) è un film del 1926 diretto da Millard Webb. 1ª versione muta del celeberrimo romanzo di Melville
 Moby Dick, il mostro bianco (Moby Dick) – film di Lloyd Bacon del 1930
 Moby Dick, il mostro del mare (Dämon des Meeres) è un film del 1931 del regista ungherese Michael Curtiz
 Moby Dick, la balena bianca (Moby Dick) – film di John Huston del 1956
 Moby Dick – film del 1978 di Paul Stanley
 2010: Moby Dick – film del 2010
 Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick – film del 2015

Letteratura 
 Moby Dick (Moby-Dick or The Whale) – romanzo di Herman Melville del 1851
 Moby Dick – personaggio dell'omonimo romanzo

Musica 
 Moby Dick – brano dei Led Zeppelin
 Moby Dick – brano di Paul McCartney
 Moby Dick – gruppo heavy metal ungherese
 Moby Dick/Velocità – singolo del Banco del Mutuo Soccorso
 Moby Dick 5/Le avventure di Gamba – singolo de I Cavalieri del Re inciso come sigla per l'anime Moby Dick 5.
Moby-Dick, opera americana in due atti, con musica di Jake Heggie e libretto di Gene Scheer

Radio 
 Moby Dick – programma radiofonico in onda su Radio2

Televisione 
 Moby Dick – programma televisivo andato in onda su Italia 1 tra il 1996 e il 1999, condotto dal giornalista Michele Santoro
 Moby Dick – miniserie televisiva del 1998
 Moby Dick – miniserie televisiva del 2011